Васи́лий Ива́нович Корнев:
 Корнев, Василий Иванович (1915—1986) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.
 Корнев, Василий Иванович (1922—1998) — старшина, Герой Советского Союза.